Департамент Сан-Хусто  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 5575 км². Население — 40904 человек. Плотность населения — 7,30 чел./км².

Административный центр — Сан-Хусто.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Вера
на востоке — с департаментами Сан-Хавьер, Гарай
на юге — с департаментом Ла-Капиталь
на западе — с департаментами Сан-Кристобаль, Лас-Колоньяс

Административное деление 
Муниципалитеты
Сан-Хусто
Коммуны
Анжелони
Каястасито
Колония-Долорес
Колония-Сильва
Эстер
Гобернадор-Креспо
Ла-Камила
Ла-Криолья
Ла-Пенка
Марселино-Эскалада
Наре
Педро-Гомес-Сельо
Рамайон
Сан-Бернардо
Сан-Мартин-Норте
Вера-и-Пинтадо
Видела

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе